Георг Вильгельм:
 Георг Вильгельм (1595—1640) — курфюрст бранденбургский и герцог Пруссии.
 Георг Вильгельм Брауншвейг-Люнебургский (1624—1705) — князь Каленберга, правящий герцог Люнебурга.
 Георг Вильгельм (1660—1675) — последний легницкий и бжегский князь в Силезии.
 Георг Вильгельм Гессен-Дармштадтский (1722—1782) — второй сын ландграфа Гессен-Дармштадтского Людвига VIII.
 Георг Вильгельм (1784—1860) — правитель Шаумбург-Липпе, первый князь Шаумбург-Липпский.
 Георг Вильгельм Ганноверский (1880—1912) — старший сын Эрнста Август II Ганноверского, кронпринц Ганноверский.
 Георг Вильгельм Ганноверский (1915—2006) — второй сын Эрнеста Августа III, герцога Брауншвейгского.